Flewelling ist der Familienname folgender Personen:

 Lynn Flewelling (* 1958), US-amerikanische Autorin
 Ralph Tyler Flewelling (1871–1960), amerikanischer Philosoph